Nibelungenbrücke werden folgende Brücken genannt:

 die Nibelungenbrücke Worms
 die Nibelungenbrücke (Linz)
 die Nibelungenbrücke (Regensburg)